Samsung SGH-i530 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-I250
 Samsung SGH-E310
 LG G7100
 Samsung SGH-E500
 Samsung SGH-Z100

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

i